Сан-Витеро ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Алисте. Занимает площадь 64,05 км². Население — 650 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 68 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Саморы
Муниципалитеты Саморы